Libertyn - osoba wyznająca podglądy z nurtu libertynizmu.
 Libertyn – sztuka teatralna autorstwa Érica-Emmanuela Schmitta, wydana w 1997 roku
 Libertyn – francuski film z 2000 roku, ekranizacja sztuki Schimitta